Rio Monjolinho - rio brasileiro do estado de São Paulo
Córrego Alto Monjolinho - curso de água do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos
Monjolinho (distrito) - do município brasileiro de Ortigueira, no Paraná
Usina Hidrelétrica Monjolinho - primeira usina hidrelétrica do Estado de São Paulo, a segunda do Brasil e do hemisfério sul

Desambiguação